Een verkeersweg:
 N685 (België)
 N685 (Frankrijk)
 N685 (Nederland), zie Provinciale weg 685

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing